Nella finale del doppio dell'ITF Women's Circuit Pingguo 2010 hanno vinto la tennista di Taipei Chan Chin-Wei in coppia con la cinese Xu Yi-Fan; che hanno battuto in finale le cinesi Ji Chun-Mei e Liu Wan-Ting con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di Serie

Altri Giocatori

Tenniste che hanno ricevuto una Wild card:

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ITF Women's Circuit Pingguo 2010